

Цисув — село в гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства
 Цисув — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Цисув — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Цисув — село в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства